Duval steht für:
 Duval (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Perrot Duval, Schweizer Beteiligungsgesellschaft, ursprünglich ein Unternehmen aus den Anfangszeiten der Automobilindustrie

Duval ist der Name folgender Orte:
 Duval (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Mount Duval (Kanada), Berg in Kanada
 Mount Duval (New South Wales), erg in Australien
 Duval Township Jasper County, Missouri, USA
 Duval County (Florida), USA
 Duval County (Texas), USA

Siehe auch:
 Duvall
 Du Val
 Duvalle